Confronti armati della guerra d'Etiopia nel territorio del Tembien: 

Prima battaglia del Tembien
Seconda battaglia del Tembien